Джоди Лукоки (; 15 ноября 1992 года, Кинду, Заир — 9 мая 2022) — нидерландский и конголезский футболист, игравший на позиции полузащитника. Выступал за сборную Демократической Республики Конго.

Биография 
Джоди Лукоки родился 15 ноября 1992 года в Демократической Республике Конго, но из-за войны в стране он вместе с родителями и братом-близнецом Маджером переехали в Нидерланды. 

Скончался 9 мая 2022 года. Точная причина смерти не разглашается. Ряд источников сообщает, что Джоди умер от сердечного приступа после избиения членами семьи.

Ранние годы 
С десяти лет Джоди играл в футбол за детскую команду ВВА/Спартан из Амстердама, а уже через харлемский «Янг Бойз» он попал в юношеский состав амстердамского «Аякса».

Карьера

Клубная 
В середине декабря 2010 года Лукоки был переведён главным тренером клуба Франком де Буром в основной состав «Аякса». 18 декабря он был впервые включён в заявку команды на предстоящий матч чемпионата. Дебют Джоди состоялся 19 января 2011 года в игре с «Фейеноордом». На поле 18-летний футболист появился на 80-й минуте вместо Лоренцо Эбесилио. Благодаря голам Алдервейрелда и Сулеймани, «Аякс» выиграл со счётом 2:0. В феврале 2011 года Джоди заключил с «Аяксом» профессиональный контракт до 30 июня 2012 года. В декабре соглашение было продлено до 2015 года.

В августе 2013 года Лукоки был отдан в аренду на один сезон клубу «Камбюр». Дебютировал за команду 4 августа в матче чемпионата с НАК Бреда, выйдя на замену в начале второго тайма. В восьмом туре Лукоки забил свой первый гол за «Камбюр», поразив ворота «Херенвена».

В начале августа 2014 году Джоди перешёл в ПЕК Зволле, подписав с клубом трёхлетний контракт. 21 августа 2014 года Лукоки забил первый в истории гол «Зволле» в международном турнире, когда они встретились с пражской «Спартой» в раунде плей-офф Лиги Европы УЕФА 2014/15, а сам матч закончился вничью 1:1.

26 июня 2015 года было объявлено о переходе Лукоки в болгарский клуб «Лудогорец». Он забил три гола в матчах второго отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА 2016/17 против черногорского клуба «Младост Подгорица». Свой первый гол в чемпионате он забил 26 ноября 2016 года в матче против «Ботева» из Пловдива. 1 апреля 2020 года «Лудогорец» объявил о взаимном согласии расторгнуть контракт с Лукоки. С «Лудогорцем» он выиграл 4 чемпионата подряд и 2 Суперкубка Болгарии.

11 июля 2020 года турецкий клуб «Ени Малатьяспор» объявил о подписании контракта с Лукоки. 18 сентября 2020 года в матче чемпионата Турции он дебютировал за клуб.

29 июня 2021 года подписал двухлетний контракт с «Твенте».

В сборной 
Несмотря на двойное гражданство, Лукоки решил выступать за молодёжную сборную Нидерландов. Его дебют в команде до 19 лет состоялся 7 октября 2010 года в квалификационном раунде к Чемпионату Европы против сверстников из Словении, завершившемся победой «оранжевых» со счётом 2:0. На поле Джоди появился сразу после перерыва, заменив полузащитника Ола Джона, и уже на 63-е минуте отметился голом. Уже в следующей игре, против Мальты, Лукоки вышел в стартовом составе.

28 марта 2015 года Лукоки дебютировал за сборную Демократической Республики Конго в матче против Ирака.

Достижения 
«Аякс»
 Чемпион Нидерландов (3): 2010/11, 2011/12, 2012/13
«Лудогорец»
 Чемпион Болгарии (4): 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19
 Обладатель Суперкубка Болгарии (2):  2018, 2019

Статистика выступлений

Матчи за сборную 

Итого: 3 матча / 0 голов; 1 ничья, 2 поражения.

Примечания

Ссылки 

Футболисты Нидерландов
Футболисты Демократической Республики Конго
Игроки сборной Демократической Республики Конго по футболу
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Камбюр»
Игроки ФК ПЕК Зволле
Игроки ФК «Лудогорец»
Игроки ФК «Ени Малатьяспор»